Deutscher Spiele Preis, Duitse prijs voor bordspelen
 Game of the Year, prijs voor computerspellen
 Spiel des Jahres, Duitse prijs voor bordspelen